Le nom Mark Bennett est porté par les personnes suivantes :
 Mark Bennett (rugby à XV, 1969), international gallois de rugby à XV.
 Mark Bennett (rugby à XV, 1993), international écossais de rugby à XV.
 Mark J. Bennett, Procureur général (ou ) de Hawai.